Kalmansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kalmansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,84, long 28,54),  (2 ha)
2. Kalmansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,95, long 28,99),  (2 ha)
3. Kalmansaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (2 ha)
4. Kalmansaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (1 ha)
5. Kalmansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar